THT (skrótowiec z pl. tetrahydrotiofen) – związek chemiczny o intensywnym zapachu
 THT (skrótowiec z ang. Through-Hole Technology) – montaż przewlekany (sposób montażu elementów elektronicznych)